algebra, olyan vektortér, ami ugyanakkor (nem feltétlenül asszociatív) gyűrű is.
 algebra, struktúra általában, illetve csak műveleteket tartalmazó struktúra.
 a matematika némely ágának megnevezésében:
 algebra, elemi algebra, absztrakt algebra, lineáris algebra, univerzális algebra, algebrai geometria, algebrai számelmélet